Александрин — фамилия; имеет женскую форму .
 Александрин, Андрей Александрович (род. 1980) — российский актёр, певец.
 Александрин, Василий Афанасьевич (1872—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.



См. также 
  — топоним.